Veta (voornaam), Roemeense meisjesnaam
 Veta (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam
 La Veta, een Amerikaans plaats in de staat Colorado